Das Wort Simsen kann mehrere Bedeutungen haben:

 Simsen heißen in Deutschland die grasartigen Pflanzen der Gattung Scirpus, siehe Simsen (Gattung)
 Simsen heißen in Österreich die grasartigen Pflanzen der Gattung Juncus, siehe Juncus
 Simsen ist seit den 1990er Jahren im deutschsprachigen Raum auch die umgangssprachliche Bezeichnung für das Versenden von SMS-Nachrichten (bei der Wahl für das Wort des Jahres 2001 auf den 9. Platz gewählt).
 Spielen des Computerspieles Die Sims, Die Sims 2 oder Die Sims 3
 Eingetragene Wortmarke beim Deutschen Patentamt Nr.: 30013811.3 seit 18. Juli 2000. Klassen: 09, 16, 35, 38, Inhaber: Open Doors Creative Communications Ltd. Oberaudorf.
 Simsen ist Dativ Plural sowie die südwestdeutsche Dialektform Nominativ Singular für Sims.

Siehe auch:
 Simson (Begriffsklärung)